Domů s názvem U Zlaté lodi nebo U Zlaté lodě je více:

 Dům U Zlaté lodi – měšťanský dům v Písku na Velkém náměstí č.p. 180/2
 dům U Zlaté lodě – klasicistní budova v Plzni, Riegrova čp. 206/1
 Dům U Zlaté lodi, také Kučerův palác – rokokový palác v Praze 1 na Hradčanech, Pohořelec č.p. 114/22
 Dům U Zlaté lodi – měšťanský dům čp. 118/III v Praze 1 na Malé Straně, Letenská ulice 1
 Dům U Zlaté lodi čp. 1124/I, také U Tří ořechů – měšťanský dům v Praze 1 na Novém Městě, Zlatnická 7
 Dům U Zlaté lodi, také U Vincenců – klasicistní dům v Praze 1 na Starém Městě, Náprstkova č.p. 275/4
 dům U Zlaté lodi – barokní dům čp. 251 na náměstí Míru v Týně nad Vltavou

Reference